50 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 26 lipca, a finał 27 lipca.

Tytuł mistrza świata obronił Amerykanin Caeleb Dressel i czasem 21,04 poprawił rekord mistrzostw i swojego kraju. Srebrne medale zdobyli Brazylijczyk Bruno Fratus i reprezentant Grecji Kristian Gołomeew. Obaj zawodnicy uzyskali czas 21,45. Reprezentant Polski Paweł Juraszek zajął siódme miejsce (21,67).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 26 lipca o 10:43.

Swim-off 
Dogrywka (swim-off) rozpoczęła się 26 lipca o 12:00 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 26 lipca o 20:41 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 27 lipca o 20:09 czasu lokalnego.

Przypisy 

M